Берешит (берейшит,  = в начале) может означать:
 Берешит — библейская Книга Бытия.
 Берешит Раба — мидраш про книгу Берешит.
 Берешит — первая недельная глава.
 Берешит — альбом Софи Цдаки.
  — иудейское учение о возникновении мира.
 Берешит — лунный космический аппарат израильской компании SpaceIL.

Примечания